Blanzat steht für:
 Blanzat, französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme

Blanzat ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Blanzat (geb. 1944), französische Opernsängerin (Sopran)
 Jean Blanzat (1906–1977), französischer Schriftsteller